Kulturroute oder Kultur-Route bezeichnet:

In Deutschland:
 Kulturroute (Hannover), 800 km langer Radwanderweg in Niedersachsen
 Kultur-Route (Probstei), 57 km langer Radwanderweg in Schleswig-Holstein
 Kulturroute (Westlausitz), 56 km langer Radwanderweg in Sachsen

In Österreich:
 Weststeirische Kulturroute, Themenstraße in der Steiermark

In der Schweiz:
 Kultur-Route (Sempachersee), 33 km langer Radwanderweg in der Zentralschweiz
 Nordostschweizer Kulturroute, 100 km langer Radwanderweg

Siehe auch:
 Via Regia – Kulturroute des Europarates